Ruffer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Ruffer (1798–1884), deutscher Bankier und ab 1860 Hersteller von Dampflokomotiven in Breslau
 Marc Armand Ruffer (1859–1917), französisch-englischer Bakteriologe